Кубок Президента з футболу 2018 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 лютого 2018 року між чемпіоном та володарем кубка Ірландії Корк Сіті і віце-чемпіоном та фіналістом кубка Ірландії Дандолк. Втретє поспіль кубковий трофей здобув Корк Сіті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Ірландія